Krum désigne notamment :
 Krum, une ville du comté de Denton, au Texas (États-Unis) ;
 Krum ou Kroum, un khan des Bulgares (? - 814) ;
 Krum, un auteur de bandes dessinées ;
 Viktor Krum, un personnage du roman Harry Potter et la Coupe de feu.